

Geografia 
 Saint-Lambert (Calvados), comune francese
 Saint-Lambert (Yvelines), comune francese
 Saint-Lambert (Marsiglia) – quartiere della città di Marsiglia
 Saint-Lambert, città canadese vicino a Montréal

Persone 
 Jean-François de Saint-Lambert, poeta francese del Settecento